Римска република може да се отнася за:
 Римска република (6-1 век пр.н.е.)
 Римска република (1798)
 Римска република (1849)